Матеуш Тачак (; род. , в Курнике, ПНР) — польский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий за профессиональную континентальную команду CCC Sprandi Polkowice.

Достижения 

 2008
 5-й - Тур Эльзаса — Генеральная классификация
 2009
 1-й - Мемориал Анджея Трохановского
 3-й - Балтик — Карконоше Тур — Генеральная классификация
 1-й - Этап 1
 3-й - Кубок министра обороны Польши
 10-й - Тур Пястовского Пути — Генеральная классификация
 2010
 2-й - Кубок министра обороны Польши
 3-й - Tour of Małopolska — Генеральная классификация
 2011
 3-й - Тур озера Цинхай — Генеральная классификация
 1-й - Этап 2
 9-й - Дуо Норман (вместе с Лукашем Боднаром)
 2012
 1-й  Dookoła Mazowsza — Генеральная классификация 
 3-й - Тур Пястовского Пути — Генеральная классификация
 2013
 1-й  Тур Хайнаня— Горная классификация
 3-й Чемпионат Польши — Индивидуальная гонка 
 3-й - Тур Пястовского Пути — Генеральная классификация
 9-й - Coupe des Carpathes
 2014
 1-й  Тур Пястовского Пути — Генеральная классификация
 3-й Чемпионат Польши — Индивидуальная гонка 
 2015
 2-й - Тур Пястовского Пути — Генеральная классификация
 2-й - Балтик — Карконоше Тур — Генеральная классификация
 1-й - Этап 5 (ИГ)
 2016
 1-й  Балтик — Карконоше Тур — Генеральная классификация
 1-й - Этап 5 (ИГ)
 1-й  Tour of Małopolska — Генеральная классификация
 3-й Чемпионат Польши — Индивидуальная гонка

Ссылки 
Тачак, Матеуш на FirstCycling 

 Тачак, Матеуш в Instagram

Велогонщики Польши